Hubbell – CDP del Michigan
Hubbell – comune del Nebraska